Kopstoot (geweld)
 Kopstoot (alcoholische drank)

Zie ook 
 Zidane-kopstoot, de kopstoot van Zinédine Zidane op Marco Materazzi in de finale van het WK voetbal 2006